Жије може да се односи на:

 Жије (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Жије (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду